Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 2007 года с 11 по 18 ноября в курортной деревне Заутеланде (провинция Зеландия). Система турнира — круговая. В соревнованиях участвовали 10 спортсменок.

Ход турнира 
Два тура были сыграны во вторник, 13 ноября, в остальные дни — по одной партии.

Таня Чуб в четвертый раз победила в голландском чемпионате. Виталия Думеш лидировала почти весь турнир, но после седьмого тура ушла на второе место. Третья -  Нина Хукман.

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.

Ссылки 
 Таблица полуфинала A
 Таблица полуфинала B
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

2007 год в шашках
ноябрь 2007 года
Спорт в Нидерландах в 2007 году
женщины 2007
Спортивные соревнования в Заутеланде